Станислав Лукас (; 19 ноября 1855, Тернополь — 13 июня 1882, Львов) — польский историк, исследователь истории XVII века, доктор философии.

Биография 
Был младшим сыном Францишека и Анны. Среднее образование получил в Тернополе, в 1872 году получил аттестат зрелости с отличием.

Изучал историю на философском факультете Львовского университета под руководством Ксаверия Лиске, посещал также лекции по философии и классической филологии. Первый доктор ригорозума, стал им в 1877 году, а второй отложил из-за поездки в Чехию на лечение. Получив кайзеровскую стипендию, уехал на дальнейшее обучение во Францию и Германию, где в течение пяти лет, кроме студий, занимался исследовательской работой по истории XVII века. Быт заграницей и контакты с европейскими научными центрами Франции и Германии имели чрезвычайно большое влияние на развитие таланта Станислава Лукаса, как ученого.

Начал обучение в Берлине (год под руководством Вайца и Дройзена), а в конце 1878 года прибыл в Париж, где находился три года. Учился в Коллеж де Франс (), Школе хартий (), Практической школе высших исследований. Изучал специальные исторические дисциплины и проводил архивные исследования. Кроме того, с научными и туристическими целями посещал Бельгию и Англию (Лондон, Оксфорд). В Париже стал членом Историко-литературного общества. Выехал из столицы Франции в 1882 году, а по дороге во Львов посетил немецкие университеты, где принял участие в научных семинарах. Во Львов прибыл в марте 1882 года, получил там второй ригорозум (15 апреля 1882 года состоялась защита докторской диссертации).

Работы 
Современники считали Станислава Лукаса одним из способнейших учеников Ксаверия Лиске. Его труды отличаются писательским талантом и эрудицией. Важнейшие труды Лукаса:

 «Przyłączenie Mazowsza do Korony Polskiej»
 «Erazm Ciołek, biskup płocki (1503-1522), dyplomata polski 16 wieku»
 «O rzekomej wyprawie na Turka Olbrachta w 1497»
 «Stanowisko Erazma Ciołka jako księcia kościoła oraz mecenasa literatury i nauk»
 «Rozbiór podługoszowej części Kroniki Bernarda Wapowskiego»

Последний из названных трудов «Rozbiór podługoszowej części Kroniki Bernarda Wapowskiego» был издан в Кракове в 1880 году и из всего наследия Лукаса имеет наибольшую научную стоимость, это была его докторская диссертация. Публиковал также меньшие труды в журналах «Biblioteka Warszawska» и «Przegląd Krytyczny». Инициатор основания Академического круга историков (1878). Работал над библиографией истории Польши.

Смерть 
В мае 1882 года Станислав Лукас внес в Ягеллонский университет представление на хабилитацию по всемирной истории. Но достичь этого ему не удалось, потому что вскоре после этого заболел и 13 июня 1882 года скончался. Причиной смерти стала острая кишечная непроходимость и воспаления брюшины.

Станислав Лукас похоронен 15 июня 1882 года на Лычаковском кладбище Львова.

Источники 
 "Ткачев С.", "Ханас Ст." Лукас Станислав // Тернопольский энциклопедический словарь : в 4 т. / редкол.: Г. Яворский и др. — Тернополь : Издательско-полиграфический комбинат «Збруч», 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 401. — ISBN 966-528-199-2.
 Polski Słownik Biograficzny. — T. XVIII. — S. 115-116. 

Историки Польши
Доктора философии
Умершие во Львове
Похороненные на Лычаковском кладбище